Slovo katarze může znamenat: 

 Katarze – vnitřní očista člověka
 Katarze (album) – 1. studiové album skupiny Slza
 Katarze (píseň) – píseň z alba Katarze skupiny Slza